Генералка — топоним:

 Генералка — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай
 Генералка — река в России, протекает в Челябинской области
 Генералка — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай
 Генералка — посёлок, Краснощёковский район, Алтайский край
 Генералка — двухслойный археологический памятник поселения периода ранней бронзы на острове Хортица в одноимённой балке

Примечания